
Улица Я́ня Да́линя () — улица в Риге, в Видземском предместье. Образована в 2006 году из части улицы Эвелес и её продолжения в реконструируемом районе Скансте. Названа в честь латвийского легкоатлета Янисa Далиньшa — первого спортсмена, принесшего олимпийскую награду сборной Латвии (1932).

Начало улицы служит границей исторических районов Центр и Браса; участок после пересечения с улицей Весетас полностью относится к району Скансте.

Начинается от улицы Кришьяня Валдемара, проходит в северо-западном направлении до улицы Сканстес; проектируется и её дальнейшее продолжение до улицы Лапеню. Общая длина улицы, включая проектируемые участки, составляет , из которых, по состоянию на конец 2019 года, фактически существуют лишь два отдельных участка — от начала улицы до перекрёстка с улицей Весетас (232 м) и от улицы Гростонас до улицы Сканстес (222 м).

Движение по улице двустороннее. Общественный транспорт по улице не курсирует.

Прилегающие улицы 
Улица Яня Далиня пересекается со следующими улицами:

 Улица Кришьяня Валдемара
 Улица Томсона
 Улица Весетас
 Улица Гростонас
 Улица Сканстес

Примечания 

Улицы Скансте
Улицы Брасы
Улицы центра Риги